Roberto Carlos Jiménez Jiménez – calciatore peruviano, nato nel 1983
 Roberto Jiménez Gago – calciatore spagnolo, nato nel 1986

Pagine correlate 
 Jiménez